Павел Шмаков:
 Шмаков, Павел Васильевич (1885—1982) — советский учёный в области электроники, Герой Социалистического Труда.
 Шмаков, Павел Анатольевич (род. 1957) — российский и финский педагог.